Ру́бчойла (Ру́бчейла, , rubčoi — рубец, шрам) — старинная карельская деревня в составе Эссойльского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелия, комплексный памятник архитектуры.

Общие сведения 
Расположена в северной части этнического ареала карел-ливвиков, в 6 км от посёлка Эссойла на автодороге Крошнозеро — Эссойла.

В деревне находится памятник архитектуры XIX века — часовня Иоанна Предтечи (надстроенная колокольня была разобрана в 1937 году).

Население 
Численность населения в 1905 году составляла 90 человек.

Примечания

Литература 
 Климюк О. В. По следам легенды: (история д. Рубчойла) // Сямозерские чтения: докл., материалы. / Нац. центр сямозер. карел «Сямозерье». — Петрозаводск, 2006. — С. 147—157.

Ссылки 
 Рубчойла
 На древней земле сямозерских карел
 Рубчойла

Населённые пункты Пряжинского района